Eunice puede referirse a:

 Eunice, en la mitología griega, una de las Nereidas o ninfas del mar, hija de Nereo y Doris.
 Eunice, en astronomía, el 185º asteroide del cinturón de asteroides.
 Eunice, una ópera de Luis Humberto Salgado.
 Eunice, un pueblo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Eunice, una localidad de Luisiana.
 Eunice o Eunica, un género de lepidópteros.
 Eunice, un género de anélidos poliquetos.